Montoriesi – abitanti di Montorio (Sorano)
Montoriesi – abitanti di Montorio (Verona)
Montoriesi – abitanti di Montorio al Vomano
Montoriesi – abitanti di Montorio nei Frentani